«Чистокровки не плачут» () — американский чёрно-белый фильм, снятый режиссёром Альфредом Грином на студии MGM. Первый из десяти фильмов с совместным участием Джуди Гарленд и Микки Руни. Премьера фильма состоялась 25 ноября 1937 года в Нью-Йорке, в широкий прокат он вышел 3 декабря.

Сюжет 
Английский джентльмен сэр Питер Калвертон (Обри Смит) и его внук Роджер () прибывают в Америку, чтобы выставить на скачках свою лошадь по кличке Пу́ка () и обращаются к молодому и талантливому, но заносчивому и своенравному жокею Тимми Доновану (Микки Руни) с просьбой принять участие в забеге в качестве наездника их лошади. Для этого Роджер отправляется в пансион «Мамаши» Ральф Уэст (Софи Такер), где живёт Тимми. Там он застаёт дочь «Мамаши» Крикет (Джуди Гарленд), мечтающую стать великой актрисой. Прибывший Донован поначалу презрительно относится к предложению Роджера и даже бьёт его по лицу в возникшей перепалке, но после требований Крикет извиниться, провокаций со стороны сэра Питера с Роджером и подаренного ими хлыста знаменитого жокея  всё-таки даёт своё согласие. Постепенно между Тимми и Роджером крепнет дружба и они начинают подготовку к забегу.

Тем временем, ушлый отец Тимми по имени Клик Донован () притворяется смертельно больным и просит сына проиграть забег, чтобы выиграть на тотализаторе пять тысяч долларов, якобы нужных для лечения. После колебаний Тимми соглашается. Во время скачек он умышленно придерживает лошадь и в итоге приходит к финишу лишь третьим. Потрясение оказывается слишком сильным для сэра Питера и он умирает от сердечного приступа.

Роджер остаётся без денег, собирается продать лошадь и вернуться в Англию. Тимми тяжело переживает случившееся и бесцельно бродит по городу. Крикет после долгих поисков находит его в кафе и наводит на мысль, как достать деньги, необходимые для вступительного взноса на следующие скачки. Тимми отправляется к отцу, уличает его во лжи, отбирает бумажник с тысячей долларов и убегает. Роджер уже заносит перо над контрактом о продаже лошади одному из членов шайки Клика Донована, но в последний момент в комнату врывается Тимми и отменяет сделку.

В день скачек судейская коллегия по тайному доносу Клика узнаёт о махинациях Тимми Донована и выносит ему пожизненную дисквалификацию. Крикет приходит идея заменить его Роджером. Тимми тайком забирается на дерево возле ограды ипподрома и даёт Роджеру совет по тактике ведения гонки. Роджер стартует неудачно, но в итоге обходит всех конкурентов и побеждает.

История создания 
Купив сценарий для фильма, MGM изначально планировала, что в нём будут две главных роли — Микки Руни должен был играть Тимми Донована, а на роль Роджера Калвертона был назначен самый высокооплачиваемый в те годы после Ширли Темпл актёр-ребёнок Фредди Бартоломью. Женская главная роль отсутствовала, но после громкого успеха Джуди Гарленд с песней «Dear Mr. Gable» студия решила дополнить сценарий и включить в него третью главную роль специально для Гарленд. Участие в молодёжной комедии было для Джуди одним из лучших вариантов продолжения карьеры, поскольку в свои 15 лет она была слишком взрослая для детских ролей и слишком юная для взрослых.

Ещё до начала съёмок было решено, что Бартоломью не будет участвовать в фильме. По одной из версий, его тётушка и одновременно приёмная мать Сисси отказалась подписывать за тринадцатилетнего Фредди контракт, сочтя его условия неприемлемыми. Годы спустя Гарленд высказывала предположение, что Бартоломью был отозван самой студией по причине того, что как раз в этот период у него начал ломаться голос. Впрочем, хотя Бартоломью и Гарленд и не удалось в тот раз поработать вместе, год спустя они всё-таки приняли совместное участие в съёмках другого фильма MGM — «».

В оперативном порядке Фредди был заменён на своего менее известного ровесника — новозеландца Ричарда Хоулда, под именем «Ра Хоулд» игравшего похожие роли на Paramount и . Специально для этой роли студия изменила его показавшийся неблагозвучным псевдоним на «Рональд Синклер» — под этим именем актёр выступал вплоть до самого конца своей карьеры. По одной из версий, изначально планировался псевдоним «Рональд Сент-Клер».
Съёмки фильма проходили с начала сентября по 13 октября 1937 года. Часть сцен была отснята в знаменитых павильонах , где вскоре прошли съёмки культовых «Унесённых ветром» и «Волшебника Страны Оз». Также съёмки проходили на ипподроме .

В ролях 

 Джуди Гарленд — Крикет Уэст
 Микки Руни — Тимми Донован
  — Роджер Калвертон
 Софи Такер — «Мамаша» Ральф Уэст
 Обри Смит — сэр Питер Калвертон

  — Клик Донован
  — Уилкинс
  — «Динк» Рейд
  — «Док» Годфри
 Хелен Трой — Хильда

В титрах не указаны

Музыка 
В отличие от большинства других фильмов с участием Гарленд, «Чистокровки не плачут» содержат лишь один вокальный номер — «Got a Pair of New Shoes». Песня была написана для фильма «Бродвейская мелодия 1938 года»  (музыка) и Артуром Фридом (слова), но была вырезана из окончательного варианта, хотя в финале фильма всё же звучит её краткий фрагмент в исполнении оркестра. Сессии записи проходили дважды — 20 сентября (с вокалом одной Джуди) и 24 октября (при участии также Руни и Синклера) 1937 года. В фильме песня звучит четыре раза, везде с вокалом Джуди Гарленд — в начальных титрах; в сцене, когда Роджер Калвертон впервые приходит в пансион «Мамаши» Ральф и Крикет играет ему на пианино; в сцене, где Тимми Донован делает массаж Роджеру, а Крикет с гитарой врывается в комнату; в заключительной сцене и финальных титрах. Интересно, что Гарленд только делает вид, что играет на гитаре, но при этом держит её как правша, несмотря на то, что была ярко выраженным левшой.

Кроме «Got a Pair of New Shoes», в фильме также прозвучали на заднем плане четыре композиции в исполнении оркестра —  (народная песня, впервые опубликована в 1820 году); «Rule, Britannia!» (1740, слова — Джеймс Томсон, музыка — Томас Арн);  (1843, автор — Дэвид Т. Шоу, аранжировка — Томас А. Беккет);  (1921, издана в 1924 году, авторы — Эл Джолсон,  и ).

Интересная судьба постигла песню «Sun Showers» (1937, музыка — Насио Герб Браун, слова — Артур Фрид). Изначально её записал Игорь Горин для «Бродвейской мелодии-38», но в фильм она так и не вошла. Второй раз песню попытались использовать для «Чистокровок», её записала Джуди Гарленд, но и отсюда композиция также была вырезана. Версия Джуди была записана 11 сентября 1937 года и была издана лишь 59 лет спустя на сборнике «Collector’s Gems From The MGM Films».

Критика 
Критиками фильм был принят без восторженных отзывов, но в целом положительно. Босли Краузер из The New York Times назвал игру Руни блестящей, высказал мнение, что Синклер лучше подходит на роль Роджера, чем Бартоломью, и отметил пение Гарленд. Маргарет Тейзлар из New York Herald Tribune также выделила прекрасную работу Руни и Синклера, обратила внимание на «несколько милых имитаций» Гарленд, и отметила, что Такер вызывает симпатию своей небольшой ролью. Интересно, что сама Такер в автобиографии 1945 года «Some of These Days: The Autobiography of Sophie Tucker» скептически отзывалась о своей роли в фильме, выразив недовольство отсутствием собственных вокальных номеров и попыткой продюсера Гарри Рапфа сделать из неё «вторую Мари Дресслер». Именно после этой роли Такер приняла решение разорвать контракт с MGM и вернуться к работе на Бродвее.

Релиз на видео 
На VHS фильм был издан MGM в 1992 году. На DVD впервые появился в 2011 году в серии «Archive Collection» от Warner Bros.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
  на сайте TCM

Музыкальные фильмы США
Фильмы MGM
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Альфреда Э. Грина
Фильмы США 1937 года